Bondariwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Bondariwka (Kolomak), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kolomak
 Bondariwka (Korosten, Owrutsch), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, Stadtgemeinde Owrutsch
 Bondariwka (Starobilsk, Markiwka), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, Siedlungsgemeinde Markiwka
 Bondariwka (Starobilsk, Milowe), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, Siedlungsgemeinde Milowe
 Bondariwka (Korosten, Uschomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, Landgemeinde Uschomyr
 Bondariwka (Sachnowschtschyna), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Sachnowschtschyna
 Bondariwka (Sosnyzja), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Sosnyzja
 Bondariwka (Wesselynowe), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wesselynowe